Gabriel Yared, un compositeur d'origine libanaise (1949 -).
 Yared, un patriarche de l'Ancien Testament.
  (505-571), de l'Église orthodoxe éthiopienne

Voir aussi 
 .
Patronyme libanais